Мойябана () — деревня в восточной части Ботсваны, на территории Центральный округ (Ботсвана)Центрального округа страны.

Общая информация 
Деревня расположена в центральной части округа, примерно в 50 км к юго-западу от города Серове. В Мойябана имеются начальная и средняя школы.

Население 
По данным переписи 2001 года население деревни составляет 2619 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны